De regionale wegen in Montenegro (Montenegrijns: Regionalni putevi) vormen een aanvullend netwerk op de hoofdwegen van land. In tegenstelling tot de hoofdwegen, is de wegnummering van de regionale wegen herzien na de onafhankelijkheid van Montenegro. 

 regionale weg
Montenegro
Regionale